Merum (Loppersum), een buurtschap in de Groningse gemeente Eemsdelta
 Merum (Roermond), een dorp in de Limburgse gemeente Roermond